Ободо́вка — название населённых пунктов на Украине:

 Ободовка — село в Тростянецком районе Винницкой области.
 Ободовка — село в Малинском районе Житомирской области.
 Ободовка — село в Подволочисском районе Тернопольской области.